Termin PKK ima više značenja.

 Fosforibulokinaza, enzim
 Kurdistanska radnička partija